Les mots rigidus, rigida et rigidum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « dur, raide, rigide ».

Le mot rigida est aussi le singulier féminin d'un adjectif italien, de même sens.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots rigidus, rigida et rigidum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : rigidus, rigida, rigidum.

Culture et société 
 Rigida (1908-2009) est une marque française de roues et jantes pour vélos, installée à Noyon (Oise, région Hauts-de-France) à partir de 1930.

Notes et références 

Épithète spécifique